Mit The New Firm () werden die Lokalderbys zwischen den dänischen Fußballvereinen FC København (deutsch FC Kopenhagen, kurz: FCK) aus der Hauptstadt und Brøndby Idrætsforening (deutsch Brøndby Sportverein, kurz: Brøndby IF oder BIF) aus dem Vorort Brøndby bezeichnet. Die Duelle sind auch unter dem Namen Slaget om København (deutsch Schlacht von Kopenhagen) oder Nyklassikeren (deutsch Neuer Klassiker) bekannt. Fälschlicherweise wird im deutschen Sprachraum häufig Brøndby IF als Brøndby Kopenhagen bezeichnet.

Der Name New Firm ist eine Ableitung des traditionsreichen Old Firm (deutsch Das alte Beständige) zwischen den erfolgreichsten schottischen Fußballclubs Glasgow Rangers und Celtic Glasgow. In Schottland gibt es ein weiteres Derby unter der Bezeichnung New Firm. Dort treffen die Teams vom FC Aberdeen und Dundee United aufeinander.

Geschichte 
Am 6. September 1992 hatte das Derby seine Premiere, nachdem sich die Profimannschaften des dänischen Rekordmeisters Kjøbenhavns Boldklub mit 15 Titeln zwischen 1913 und 1980 und des 7-fachen Titelträgers B 1903 Kopenhagen (zwischen 1920 und 1976) am 1. Juli 1992 zum FC Kopenhagen zusammengeschlossen hatten. Schnell entwickelten sich die Duelle zum Publikumsmagnet der höchsten dänischen Spielklasse und sorgen im Parken wie auch im Brøndby Stadion, den größten Fußballstadien Dänemarks, für gut gefüllte Tribünen. Während die Kopenhagener Anhänger eher unter den Unternehmern und Selbstständigen zu finden sind, ist Brøndby IF traditionell ein Verein der Arbeiter.

Gleich die erste Saison 1992/93 der Løverne (deutsch Löwen), so der Spitzname des FCK, wurde mit dem Titelgewinn gekrönt. Danach sank der FCK in das Mittelfeld der dänischen Superliga ab. Mit Beginn der 2000er Jahre übernahm der FC Kopenhagen die Vorherrschaft im dänischen Profifußball. Mit der Meisterschaft 2001 in der Superliga unter der kurzen Amtszeit von Trainer Roy Hodgson folgten sieben weitere nationale Titel (2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011), drei Pokalsiege 2004, 2009 und 2012, zwei Erfolgen in der Royal League 2005 und 2006 sowie der dänische Super Cup 2001 und 2004. Im letzten New Firm der Saison 2000/01 traf man am vorletzten Spieltag aufeinander. Dabei erzielte FCK-Stürmer Sibusiso Zuma mit dem 2:0 in der 56. Minute ein spektakuläres Tor durch einen Fallrückzieher, dass später zum Tor des Jahrzehnts in Dänemark gewählt wurde. Als größten internationalen Erfolg konnte der FC Kopenhagen das Erreichen des Achtelfinales in der UEFA Champions League 2010/11 verbuchen.

Brøndby IF gründete sich am 3. Dezember 1964 durch die Fusion der Stadtteilclubs Brøndbyøster IF und Brøndbyvester IF. 1981 gelang Brøndby der Aufstieg in die höchste dänische Spielklasse 1. Division und nach drei vierten Plätzen in den anschließenden Spielzeiten konnte Brøndby IF 1985 den ersten Meistertitel feiern. 1987 wagte Brøndby als zweiter Verein weltweit den Gang an die Börse. Von Mitte der 1980er Jahre bis zur Gründung des FC Kopenhagen 1992 war man die führende Kraft im dänischen Fußball, was sich in dieser Zeit mit fünf Meisterschaften (1985, 1987, 1988, 1990, 1991), dem Pokalsieg 1989 und dem knapp verpassten Einzug in das Finale im UEFA-Pokal 1990/91 verdeutlichte. Nicht weniger als elf ehemalige und aktuelle Brøndby-Spieler standen damals im siegreichen Kader der Fußball-Europameisterschaft 1992.

Nicht genug damit, dass 1992 mit dem FCK ein ernsthafter Konkurrent auftauchte. Brøndby IF geriet in eine Finanzkrise, in der den Verein Schulden von rund 400 Millionen dänische Kronen (heute rund 53 Millionen Euro) drückten. Nur durch einen strikten Sparkurs konnte das Überleben des Vereins gesichert werden. Unter Trainer Ebbe Skovdahl gelang mit dem Meistertiteln 1996, 1997 und 1998 der Titel-Hattrick. 2002 konnte Brøndby sich den Titel nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem FC Kopenhagen sichern, dabei hatte man zwischenzeitlich zehn Punkte Vorsprung auf die Hauptstädter. Noch einmal konnte BIF 2005 die Dominanz der Kopenhagener durchbrechen. Nachdem der FCK Anfang der Saison schwächelte und nur im Mittelfeld der Tabelle zu finden war, hielten die Gelbblauen einen Punktvorsprung von zwölf Zählern bis zum Ende der Spielzeit. In dieser Saison gelang der Elf aus Brøndby mit 5:0 der höchste Sieg der Derbygeschichte. Kopenhagen erreichte letztendlich noch den zweiten Platz in der Tabelle.

Zur Winterpause 2012/13 der Superliga (20. Spieltag) belegte BIF nur den letzten Tabellenplatz und ist vom Abstieg bedroht. Der FC Kopenhagen führte souverän die Tabellenspitze mit zwölf Punkten Vorsprung an. Neben der sportlichen Krise befindet sich Brøndby in existenzbedrohenden Finanznöten. Als erste durchgreifende Maßnahme gegen eine Insolvenz wurden die Gehälter der Spieler und weiterer Vereinsmitarbeiter zum Januar 2013, mit Zustimmung derer, erheblich gekürzt. Gründe für die finanzielle Schieflage des Clubs sind über die Jahre angehäufte Schulden und ein kontinuierlicher Rückgang der Zuschauerzahlen.

Fans 
Der offizielle Fanclub des FC Kopenhagen ist der FC København Fan Club (kurz: FCKFC). Mit über 20.000 Mitgliedern ist er der größte Fußballfanclub Skandinaviens. Gegründet wurde er noch vor der Fusion am 24. Oktober 1991. Der offizielle Fanclub des Brøndby IF namens Brøndby Support besteht seit dem 30. September 1993.

Neben den friedlichen Fans organisieren sich auch Ultras und Hooligan-Gruppen bei beiden Vereinen. Zu Brøndby zählen z. B. die Gruppen Blue Front, South Side United, Suburban Casuals oder die Yellow Blue Crew. Auf der Seite des FC Kopenhagen stehen u. a. die Copenhagen Casuals Young Boys und die Urban Crew.

Da die Gewaltbereitschaft unter den Fans mit der Zeit zugenommen hat, werden nach behördlicher Anordnung den Käufern der Eintrittskarten die Fingerabdrücke abgenommen.

Statistik

Ligaplatzierungen 
Der FC Kopenhagen konnte seit seiner Gründung 1992 zehn dänische Meistertitel einfahren. Brøndby IF kam in dieser Zeit zu fünf Meisterschaften. Der letzte Meisterschaftserfolg von BIF datiert aus dem Jahr 2005 und musste in den letzten Jahren gegen den Abstieg kämpfen. Die Meisterschaftsjahre der Vereine sind golden unterlegt.

Liste der Spiele

Torschützenliste 

In der Liste sind die Spieler aufgeführt, die insgesamt mindestens drei Tore im New Firm erzielt haben. Die Torschützen aus den Spielen des dänischen Fußball-Supercups sowie dem Ligapokal sind nicht bekannt. Bei Torgleichheit sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Siehe auch 
 Fußball in Kopenhagen

Literatur 
 Jens Jam Rasmussen, Michael Rachlin: „Slaget om København“. den store bog om Brøndby-FCK. People’s Press, 2005, ISBN 87-91693-55-1, 263 Seiten (dänisch)

Weblinks 

 fck.dk Internetseite des FC Kopenhagen
 brondby.com Internetseite von Brøndby IF
 fckfc.dk Offizieller Fanclub des FC Kopenhagen (dänisch)
 brondbysupport.dk Fanclub des Brøndby IF (dänisch)
 Brøndby IF vs FC København – Dänisches Derby schreibt eigene Geschichte. de.fifa.com (deutsch)

Einzelnachweise 

Fußballderby
Fußball (Kopenhagen)
Sport (Brøndby Kommune)